Москва-Сити:
 Москва-Сити — деловой район в Москве на Пресненской набережной.
 Москва-Сити — музей небоскребов и высотного строительства в Москве.
 Москва-Сити — бывшая территориальная единица с особым статусом города Москвы, просуществовавшая с 1999 по 2002 год.